ptaki z podrodziny 
 trznadle
 Trznadel białogłowy
 Trznadel czarnogłowy
 Trznadel czubaty
 Trznadel Jankowskiego
 Trznadel złotawy
 Trznadel zwyczajny
osoby o nazwisku Trznadel

 Antoni Trznadel (1857-1908) – teolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 Jacek Trznadel (ur. 1930) – pisarz, poeta, krytyk literacki i publicysta
 Jan Trznadel (1866-1920) - polski duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii 
 Józef Trznadel (1883-1944) – polski urzędnik samorządowy
 Kazimierz Trznadel (1926-2016) – polski lekarz i wojskowy
 Stanisław Trznadel (1889-1970) − polski lekarz